Die Kinderhilfe e. V. Saar ist ein regional tätiger gemeinnütziger deutscher Verein, der im Saarland tätig ist.

Zielsetzung 
Die Kinderhilfe Saar möchte im Saarland lebenden Kindern Unterstützung anbieten, die medizinische, psychologische oder soziale Hilfe benötigen. Es können sowohl Einzelfälle als auch Langzeitprojekte gefördert werden. Dabei gilt als Leitlinie, „so früh, so unbürokratisch und so unmittelbar wie möglich“ unterstützende Maßnahmen zu ergreifen.

Projekte 
 „Frühes Frühstück“ – In manchen Grundschulen kommen bis zu 70 Prozent der Kinder ohne Frühstück zum Unterricht. Aus diesem Grund bezuschusst der Verein an mehreren Schulen gesundes Frühstück, um die Aufmerksamkeit, die Konzentrationsfähigkeit und die Gesundheit der Schulkinder zu fördern, zumal dies gleichzeitig Potenzial für eine Verbesserung des individuellen Schulerfolgs beinhaltet. Teilweise wird dabei mit den Fördervereinen der Schulen kooperiert.
 „Gleiche Bildungschancen“ –  Für Kinder, die den Eigenanteil von 1 Euro für das tägliche Mittagessen in der Schule nicht aufbringen können, bezuschusst der Verein an einigen Schulen deren Mittagsmahlzeit. Ohne diese Bezuschussung würden diese Kinder ganz aus der schulischen Ganztagsbetreuung herausfallen, erhielten keine schulisch organisierte  Hausaufgabenbetreuung, würden erheblich weniger von sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen am Nachmittag profitieren und hätten deutlich geringere Chancen, später weiterführende Schulen zu besuchen.
 „Lachen ist Medizin für die Seele“ – Mit Klinikclowns bringt der Verein gute Laune in die Kinderstationen einiger Krankenhäuser. Davon profitiert in manchen Fällen der Selbstheilungsprozess, auch bei schwer erkrankten oder chronisch kranken kleinen Patienten.
 Musisch-kulturelle Angebote – Musikpädagogische Bildungsangebote fördern das soziale Lernen, die individuelle Entwicklung der Persönlichkeit und den Erwerb von Fähigkeiten, die das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein stärken. Der Verein fördert daher mehrere derartige Projekte, z. B. „Die kleinen Streicher“.
 Das Projekt „Pferd und Wald“ macht Grundschulkinder mit der heimischen Natur vertraut und ermöglicht zudem einen Kontakt mit Tieren, der das Selbstvertrauen stärken soll.
 „Ferien auf dem Bauernhof“ – Für Kinder, die ihren Wohnort noch nie verlassen haben bzw. noch nie in den Urlaub fahren konnten, ermöglicht der Verein in den Sommerferien solche Urlaubsaufenthalte auf einem Bauernhof, den Bezug zu Tieren, zu Pflanzen und zur Landwirtschaft, nicht zuletzt aber auch einen Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe, des sozialen Austauschs.

Anerkennung 
Auf Vorschlag der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde die Gründerin und Vorsitzende der Kinderhilfe e. V. Saar, Margarita von Boch, am 5. Dezember 2016, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, durch das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt, das ihr im Berliner Schloss Bellevue von Bundespräsident Joachim Gauck persönlich verliehen wurde.

Weblink 
 Webpräsenz der Kinderhilfe e. V. Saar

Einzelnachweise 

Verein (Landkreis Saarlouis)
Rehlingen-Siersburg
Gegründet 1999
Organisation der Kinder- und Jugendhilfe (Deutschland)